Выборы Президента США 2020 года в Айове состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Айовы назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Айова имеет 6 голосов выборщиков.

В 2020 году Дональд Трамп одержал победу в Айове.

История 
Айова стала частью США в декабре 1846 года. До 1988 года штат в основном голосовал за кандидатов от Республиканской партии. В период с 1992 по 2012 год отдавала победу демократам на шести из семи выборов.

Однако в 2016 году Дональд Трамп выиграл штат с преимуществом в 9,5%.

Айова постепенно утратила своё электоральное влияние, поскольку рост населения штата был медленным по сравнению с остальной частью страны. Имея шесть голосов выборщиков, в распоряжении штата находится менее половины голосов из тех, что он имел с 1880-х по 1920-е годы. Несмотря на это, Айова остаётся одним из ключевых штатов, исход выборов в котором способен существенно повлиять на конечный результат.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Республиканской и Демократической партий США

Примечания 

Айова
Политика Айовы
События в Айове